Ahora o nunca puede hacer referencia a:

 Ahora o nunca: película española de 2015, dirigida por María Ripoll Julià y con la actuación estelar de Dani Rovira, María Valverde, Clara Lago, Melody, etc.
 Ahora o nunca (Make it or break it): serie estadounidense de 2009 a 2012.
 Ahora o nunca (The bucket list): película estadounidense de 2007, dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Jack Nicholson, Morgan Freeman y otros.
 Ahora o nunca (Ora o mai più): película italiana de 2003, dirigida por Lucio Pellegrini.
 Ahora o nunca (Come te nessuno mai): película italiana de 1999, dirigida por Gabriele Muccino.
 Ahora o nunca: álbum de La Pegatina de 2018.